Gnathusa är ett släkte av skalbaggar. Gnathusa ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kortvingar
Gnathusa